Бела-Бела:

 Бела-Бела — город в районе Ватерберг провинции Лимпопо (ЮАР).
 Бела-Бела — местный муниципалитет в районе Ватерберг провинции Лимпопо (ЮАР).